Bienheureux Michał Sopoćko, Apôtre de la Miséricorde Divine (1888 - 1975).
 Bienheureux Michał Kozal, évêque et martyr (1893 - 1943).